Chaetopsis är ett släkte av svampar. Chaetopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Chaetopsis